Submarí alemany de 1906, el primer U-Boot de la marina alemanya. Vegeu «SM U-1 (1906)».
 Submarí austrohongarès de 1909, el primer de la classe U-1. Vegeu «SM U-1 (1909)».
 Submarí alemany de 1915 del tipus UB I, transferit a la marina austrohongaresa i rebatejat com a U-10. Vegeu «SM U-10 (Àustria-Hongria)».
 Submarí alemany de 1915 del tipus UC I. Vegeu «SM UC-1».
 Submarí alemany de 1935 del tipus IIA. Vegeu «U-1 (1935)».
 Submarí alemany de 1961 del tipus 201. Vegeu «U-1 (1961)».
 Submarí alemany de 1967 del tipus 205. Vegeu «U-1 (1967)».